Bachern ist der Name folgender Orte:

 Bachern am Wörthsee, Ortsteil von Inning am Ammersee, Bayern
 Bachern (Friedberg), Ortsteil von Friedberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Bachern (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortsteil von Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Bachern (Gemeinde Aurach), Ortslage von Aurach bei Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 

Bachern ist der Name von:
 Bachern, Gebirge in Slowenien, siehe Bachergebirge